Denumira de Sulița se poate referi la:
 Suliță, armă;
 Sulița, actualmente Noua Suliță, oraș în regiunea Cernăuți, Ucraina;
 Sulița, sat în regiunea Stara Zagora, Bulgaria;
 Sulița, sat în județul Botoșani, România.